Steinstraße steht für:
 Steinstraße (Medizin), eine Ansammlung zertrümmerten Steins im Harnleiter

Straßenname:
 Steinstraße in Berlin-Mitte, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mitte#S
 Steinstraße in Berlin-Wannsee, siehe Steinstücken

 Steinstraße in Potsdam, anderer Abschnitt derselben Straße, wie die zu Berlin-Wannsee, siehe Steinstücken

 Steinstraße (Brandenburg an der Havel)
 Steinstraße (Düsseldorf), z. B.: Steinstraße 13 d
 Steinstraße in Frankfurt am Main, siehe Liste der Straßennamen von Frankfurt am Main/S#St
 Steinstraße (Hamburg)
 Steinstraße (Herford)
 Steinstraße (Kaiserslautern)
 Steinstraße (Lübeck)
 Steinstraße (Rostock)

Siehe auch:
 Berlin-Totale: Steinstraße
 Steingasse
 Steinstraß
 Steinweg